Toponímia:
 Ventimiglia, municipi italià a la regió de Ligúria i a la província d'Imperia 
 Ventimiglia di Sicilia municipi italià a la província de Palerm (Sicília)
 Comtat de Ventimiglia, jurisdicció feudal a l'extrem occidental de Ligúria, a la frontera amb França.
 Biografies:
 Artau de Cardona i de Ventimiglia, almirall, Gran Conestable del Regne de Sicília
 Lucrècia Làscaris de Ventimiglia (Ventimiglia, 1265 - Barcelona, 1314), noble de la família reial de Nicea 
 Milo Ventimiglia (1977, Anaheim, Califòrnia, Estats Units ), és conegut pel seu paper de Jess a la ...
 Raimondina Ventimiglia dona de Carles II Tocco